Dobrjanski, Dobrjansky oder Dobriansky steht für:
 Adolf Dobrjanský (1817–1901), ruthenischer Aktivist
 Lev Dobriansky (1918–2008), Vorsitzender des Ukrainian Congress Committee of America